

Cinema
 Notte d'angoscia, film muto prodotto nel 1915 dalla "Itala Film", regista sconosciuto
 Notte d'angoscia (When Strangers Marry) – film del 1944 diretto da William Castle

Letteratura
 Notte d'angoscia (Unexpected Night) – romanzo di Elizabeth Daly del 1940